Il doppio del torneo di tennis Belgian Open 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrici Laura Golarsa e Katarina Srebotnik che hanno battuto in finale Louise Pleming e Meghann Shaughnessy 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Els Callens /  Alexia Dechaume (primo turno)
 Ol'ga Barabanščikova /  Irina Seljutina (primo turno)

Assente
 Seda Noorlander /  Christína Papadáki (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Belgian Open 1999